

Medicina
 Sindrome di Aarskog – malattia genetica caratterizzata da ereditarietà eterosomica dominante

Persone
 Bjørn Eivind Aarskog (1976) – produttore cinematografico norvegese
 Dagfinn Aarskog – pediatra e genetista norvegese
 Dagfinn Aarskog – ex bobbista norvegese